Municipio de Carthage puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Carthage (condado de Miner, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Miner.
 Municipio de Carthage (condado de Hancock, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Hancock.
 Municipio de Carthage (condado de Athens, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Athens.